Three of a Perfect Pair — десятий студійний альбом британського рок-гурту King Crimson, виданий в 1984 році.

Список композицій

Учасники запису 
 Роберт Фріпп — гітара
 Білл Бруфорд — ударні
 Тоні Левін — бас-гітара, стік
 Адріан Белью — вокал, гітара

Примітки 

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1984